Het ATP-toernooi van Estoril 2004 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 12 tot en met 18 april 2004. Er werd gespeeld op de gravelbuitenbanen van het Estádio Nacional in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Estoril
2004